Daniel Simmes – ex calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Valentine Simmes – editore britannico
 William Simmes – compositore e musicista inglese del Rinascimento